Флаг Новопокро́вского сельского поселения — упрощённое наименование флага следующих сельских поселений России:

 Флаг Новопокровского сельского поселения — флаг муниципального образования Новопокровское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края.
 Флаг Новопокровского сельского поселения — флаг муниципального образования Новопокровское сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.